Бадма́ев (Бадмаева) — калмыцкая и бурятская фамилия.

Бадмаев 
 Бадмаев, Алексей Балдуевич (1924—2007) — калмыцкий писатель.
 Бадмаев, Андрей Васильевич (1939—2020) — советский и российский калмыцкий литературовед.
 Бадмаев, Бата Бадмаевич (1905—1971) — советский педагог.
 Бадмаев, Бато Жаргал — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Бадмаев, Боова Васильевич (род. 1974) — общественный и политический деятель, член Правления Вольного Экономического Общества России.
 Бадмаев, Буда Бальжиевич (род. 1961) — настоятель буддийского храма в Санкт-Петербурге.
 Бадмаев, Михаил Васильевич — калмыцкий общественный деятель конца XIX — начала XX века.
 Бадмаев, Найман Бадмаевич — издатель первых букварей для калмыцких улусных школ.
 Бадмаев, Пётр Александрович (1851—1920) — врач тибетской медицины.
 Бадмаев, Санал Батыевич (род. 1932) — советский и российский учёный, сын Бадмаева Б. Б.
 Бадмаев, Сергей Мучкаевич (1938—1998) — калмыцкий поэт.
 Бадмаев, Улюмджи Очирович — калмыцкий джангарчи.
 Бадмаев, Чоймпыл Бадмаевич (1910—????) — бригадир тракторной бригады Баргузинской МТС Бурят-Монгольской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Бадмаев, Эренцен Лиджиевич (1918—1992) — Герой Советского Союза.

Бадмаева 
 Бадмаева, Цыбикжап Аюшиевна (1928—2007) — бурятская советская колхозница, депутат Верховного Совета СССР.

Примечания